est un personnage fictif du manga Bleach de Tite Kubo. C'est une amie de Ichigo Kurosaki, le personnage principal de la série, et elle est étudiante dans la même classe que lui. Elle possède des pouvoirs spirituel comme la majorité des amis de Ichigo.

Hormis le manga et l'anime, Orihime apparait aussi dans les autres média dédiés à Bleach y compris les jeux vidéo et les films d'animations. Le personnage d'Orihime est très populaire parmi les lecteurs du manga depuis son introduction, elle est classée dans les meilleurs rangs de tous les sondages de popularité des personnages de la série.

Création et conception 
Tout comme Ichigo Kurosaki, Orihime a le visage le plus difficile à dessiner selon Tite Kubo. À cause de son importance dans le manga, Kubo s'est beaucoup plus entrainé à la dessiner pour être sûr que cela devienne plus facile à faire. Quand il a été demandé à Tite Kubo de réaliser une couverture avec un personnage féminin pour Noël, il a d'abord pensé utiliser Rukia Kuchiki. Mais finalement, il a choisi Orihime car il pense qu'elle est plus adaptée à un tel rôle. Elle est le deuxième personnage féminin principal à partir de l'arc de la Soul Society, ce qui est reconnu depuis qu'elle est apparue, avec des personnages principaux féminins d'autres séries du Weekly Shōnen Jump, sur couverture spécial du magazine Weekly Shōnen Jump.

Profil

Apparence 
Orihime a les cheveux roux, qu'elle porte en frange cachée derrière ses oreilles avec des épingles à cheveux. Elle n'enlève pas ses épingles à cheveux, sauf pour dormir, car elle les porte à la mémoire de son frère, et ses cheveux sont longs en l'honneur de la promesse faite à Tatsuki Arisawa. Orihime a les yeux bruns dans les photos en couleur du manga, mais pourpre teintées de gris dans l'anime elle mesure 1,57 m pour 45 kg.

L'une de ses caractéristiques physiques les plus notables est la taille de sa poitrine, plutôt imposante pour une adolescente de 15 ans. Ses gros seins sont d'ailleurs parfois l'objet de plaisanteries dans la série. Dans un épisode de l'anime, tout en déjeunant avec Rukia, Tatsuki, et quelques filles autre école, ils se demandent pourquoi ils ont la taille d'un ballon dirigeable. Elle a aussi une tête dure qui a blessé Uryū, Chad, et Ichigo. Les seules personnes qui ont pu porter atteinte à sa tête sont Yoruichi Shihōin et Yachiru Kusajishi dans un moment comique quand elle est à cheval sur les épaules de Kenpachi Zaraki.

Personnalité 
Orihime est sensible et gentille. Elle semble très attentionnée envers les gens comme Yuzu Kurosaki. Elle aime les vêtements asiatiques imprimé de fleurs. Orihime cuisine et mange de la nourriture « étrange » à la maison, même si elle apprécie la nourriture « normale ». Mise à part Rangiku Matsumoto et éventuellement Tessai Tsukabishi, personne ne partage les goûts d'Orihime. Sa nourriture préférée est la pâte de haricots rouges, et elle aime mettre du beurre sur les patates douces. Orihime a tendance à se précipiter dans des situations sans y penser, conduisant parfois à des conséquences embarrassantes. À un moment donné, les écolières demande à Rukia si elle a des sentiments pour Ichigo. Lorsque Rukia nie une telle chose, Orihime est déçue que Rukia ne partage pas ses sentiments, parce que si elles avaient les mêmes sentiments, elles seraient alors deux jeunes filles contre un garçon et donc les filles en « équipe » gagneraient (ce qui n'a aucun sens, et ne prête qu'à rire : c'est un raisonnement enfantin). Elle a aussi tendance à avoir une imagination débordante et pense à des scénarios invraisemblables, par exemple, quand on lui demande ce qu'elle aimerait faire plus tard, elle s'imagine comme un robot futuriste et apparemment très destructeur.

Orihime a également démontré qu'elle est perspicace quand il s'agit d'état mental et émotionnel, surtout concernant Ichigo Kurosaki. Elle est amoureuse d'Ichigo et au fur et à mesure de la série, ses sentiments deviennent de plus en plus évidents. Elle a révélé ses sentiments à la fois à Rangiku Matsumoto, et à Ichigo lui-même, alors qu'il était inconscient et qu'elle devait lui faire des adieux.

Peu de personnes semblent apprécier Orihime, disant qu'elle ne pense qu'à Ichigo, qu'elle est niaise ou faible. En réalité, il est vrai qu'elle est faible au niveau de sa puissance d'attaque, mais pour ce qui est de soigner les autres, elle est très efficace. On pourrait même qualifier son pouvoir de guérison et de défense de surpuissant (elle fait repousser le bras de l'Arrancar Grimmjow sur ordre d'Aizen qui voulait une démonstration de ses pouvoirs devant ses Espadas). Les techniques de karaté que Tatsuki lui a apprises ont permis à Orihime de battre en une fraction de seconde deux Shinigami, certes de basse-classe, mais des Shinigami donc plus puissants qu'elle, qu'elle déshabille, ligote et vole leur uniforme pour mieux se dissimuler dans le Seireitei avec Uryû Ishida.

Pouvoirs 
Les pouvoirs spirituels d'Orihime se manifestent sous la forme de six petites fées cachées dans ses pinces à cheveux. Elles s'appellent  et sont:
Ayame ()   Baigon ()  Hinagiku ()  Lily ()  Shun'ō ()  Tsubaki ().
À ce jour, Orihime nous a montré qu'elle pouvait les invoquer en quatre groupes différents.
Dans l'ensemble, l'efficacité du Shun Shun Rikka est uniquement basée sur la détermination d'Orihime et la volonté de causer des dommages réels sans égard pour les sentiments. La perspicacité, la manière, la confiance ou tout ce qui concerne son cœur jouent un rôle majeur dans ses capacités. Avec une volonté forte et persistante absolue dans son action, Shun Shun Rikka est capable de rejeter quelque chose, peu importe l'ampleur ou la force de l'agression. Lorsqu'Orihime manque de confiance en elle-même et parce qu'il est dans sa nature de protéger et de guérir plutôt que de tuer, ses capacités déclinent. Toutefois, depuis qu'Ichigo Kurosaki a perdu ses pouvoirs de shinigami, elle a suivi une formation semi-rigide pour accroître son pouvoir. En conséquence, elle a montre des changements importants comme le fait d'être en mesure de défendre et attaquer en l'absence de remords ou de doute, en utilisant son Shun Shun Rikka dans toute son étendue. Même Aizen s'aperçoit que son nouveau pouvoir sadique, contraste avec ses habitudes et sa personnalité précédemment sensible et généreuse.

Son pouvoir va à l'encontre de celui de Dieu car elle peut refaire ce qui a disparu, ce pourquoi elle sera enlevée par Aizen. Bien qu'elle paraisse frêle, fragile en comparaison de ses autres compagnons, Inoue sait grâce à sa volonté insoupçonnée, concevoir les choses qui l'entourent d'une autre manière. La philosophie de sa technique repose sur la phrase : .

Santen Kesshun 
 est une technique défensive. Elle fait appel à ,  et  qui se positionnent en triangle pour créer un bouclier protecteur capable de renvoyer n'importe quel attaquedans la plupart du temps, dans l'épisode 113 Yammy explose son bouclier .

Koten Zanshun 
 est une technique offensive. Elle fait appel à . Ce dernier fait apparaître 2 fines barrières de chaque côté de lui qui sont aussi coupantes qu'une épée. Il est détruit par Yammy et sera reconstitué plus tard par Hachigen.

Sōten Kisshun 
 . Elle fait appel à  et . Ils forment une barrière autour de la cible choisie par Orihime. Cette barrière annule tous les événements négatifs subit par ce qui est à l'intérieur.

Shiten Kōshun 
Shiten Kōshun (四天抗盾, littéralement « Le bouclier des quatre cieux de résistance ») est une technique que développe Orihime après qu'Ichigo perde ses pouvoirs de shinigami. La technique crée un bouclier en forme de pyramide en utilisant les incarnations de son Santen Kesshun et son Koten Zanshun. Les techniques bloquent immédiatement toutes les attaques et libèrent une explosion de puissance égale à l'attaquant.

Son reiatsu est materialisé sous forme de barrière, en vieillissant ou en rajeunissant ce qui se trouve à l’intérieur. Elle efface par son énergie tout événement antérieur, guérissant des blessures normalement impossible à soigner. Elle contrecarre alors la loi du passé, du présent et du futur. Les exemples révélateurs sont la guérison du bras de Sado, réduit en bouillie par l'arrancar Yami et la régénération du bras de Grimmjow, qui bien que coupé et réduit en cendres peut quand même par Inoue être guéri. 

Orihime Inoue crée un champ d'énergie spirituelle autour de la blessure qu'elle doit soigner, en prononçant les mots : . Le bras de Grimmjow se reconstitue alors progressivement. Inoue prouve ainsi la force inattendu de son reiatsu, et prend désormais une nouvelle place dans le manga de Tite Kubo.

Famille

Sora Inoue 
Sora Inoue est le frère d'Orihime Inoue, ils sont nés à 15 ans d'intervalle. Leurs parents ont constamment abusé d'eux, poussant Sora à s'enfuir avec Orihime dès qu'il a eu 18 ans. Une nuit, trois ans avant le début de l'histoire, Sora avait acheté des épingles à cheveux pour Orihime. Le lendemain matin, il est mort dans la clinique Kurosaki après avoir été blessé dans un accident de voiture. Sora est devenu un hollow : . Dans l'anime, il est traîné au Hueco Mundo pour être transformé en un hollow à la demande de Grand Fisher.

Ichigo Kurosaki 
Orihime est amoureuse d'Ichigo et cela depuis le début du manga. Dans Bleach: WE DO knot ALWAYS LOVE YOU, (la suite du manga sous forme de roman) écrit par Makoto Matsubara et supervisé / illustré par Tite Kubo, Renji encourage Ichigo à se confesser et Ichigo déclare finalement sa flamme à Orihime. On peut voir un dessin dans lequel Ichigo et Orihime se font face, semblant être en tenue de mariage. C'est dans le dernier chapitre officiel de Bleach que l'on peut voir Kazui Kurosaki, le fils issu de l'union d'Ichigo et d'Orihime.

Amis 
Ses amis sont Ichigo Kurosaki, Arisawa Tatsuki, Yasutora Sado, Uryū Ishida, qui sont ses camarades de classe. Elle apprendra à apprécier Rukia Kuchiki, avec qui elle s'entraîne à la Soul Society, mais dont elle se sent jalouse (elle confiera ses doutes à Rangiku Matsumoto).

Lors du passage au Hueco Mondo, quand le combat entre Ichigo et Ulquiorra prend fin, Ulquiorra tend la main vers Orihime et lui demande si elle a peur puis lui répondit très franchement que non, Ulquiorra, étonné de cette réaction, lui tend la main (de plus en plus près d'elle), Orihime essaie de lui prendre sa main, mais en vain il finit en poussière.

Apparition dans les autres médias 
Orihime est aussi connue, même par les personnes qui ne sont pas fans du manga, pour une courte animation, sous forme de mème, où elle fait tournoyer une ciboule (ネギ en japonais, mais traduit par leek "poireau" dans la version anglaise) sur la musique de Ievan Polkka. Connue comme « la fille au poireau » ou « Loituma Girl », les images utilisées dans cette animation proviennent du  de la série.

Réception 

Lors de premier Seiyū Awards en , Yuki Matsuoka est l'une des nominées de la catégorie « meilleures actrices dans un second rôle » pour son interprétation d'Orihime. Le personnage de Orihime est très bien accueilli par les lecteurs du manga, elle est classée  dans le sondage de popularité des personnages principaux. Elle est classée ,  et  lors des trois sondages suivants.

Notes et références 

Personnage de Bleach
Orphelin de fiction

de:Liste der Bleach-Charaktere#Orihime Inoue